Clemencia puede referirse a:

 Misericordia, un sentimiento.
 Clemencia, una novela de Ignacio Manuel Altamirano.
 Clemencia, un municipio ubicado al norte de Colombia, en el departamento de Bolívar.
Clemencia de Habsburgo (1262-1293) , una princesa germánica hija de Rodolfo I de Habsburgo.
Clemencia de Hungría (1293-1328), una reina consorte de Francia y de Navarra.